Николай Чичагов: Чичагов, Николай Иванович (1803—1858) — российский архитектор, основатель династии архитекторов и художников.
 Чичагов, Николай Михайлович (1852—1910) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, атаман уссурийского казачьего войска, генерал-лейтенант.